

Toponymie
Brańszczyk est le nom :

 voïvodie de Mazovie
de la gmina de Brańszczyk, dans le powiat de Wyszków  
 du village de Brańszczyk, chef-lieu de cette gmina